

Aziende 
 Jager – azienda italiana produttrice di armi, fondata nel 1949 da Armando Piscetta.

Persone
 Bill Pilczuk Jager – ex nuotatore statunitense
 Erik Jager – cestista olandese
 Evan Jager – siepista e mezzofondista statunitense
 Jaromir Jager – hockeista su ghiaccio ceco
 Tom Jager – ex nuotatore statunitense

Pagine correlate
Jäger
De Jager